Панченков — фамилия; имеет женскую форму Панченкова.
 Панченков, Анатолий Николаевич (род. 1935) — учёный-естествоиспытатель, профессор математики, доктор технических наук, известный теоретик экранопланов.
 Панченков, Владимир Гаврилович (1949—2013) — российский гидроботаник, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией высшей водной растительности Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН
 Панченков, Георгий Митрофанович (1909—1982) — выдающийся советский физико-химик, талантливый педагог, создатель теории вязкости жидкостей.